Lee Seung-yup  (né le  à Séoul en Corée du Sud) est un joueur professionnel sud-coréen de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 2009-2010, il entreprit sa quatrième saisons avec le Anyang Halla en Corée du Sud. Il évolue avec ce club depuis la saison 2006-2007.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 ||Anyang Halla ||Asia League ||5 ||0 ||1 ||1 ||6 ||3 ||0 ||0 ||0 ||12
|- 
|2007-2008 ||Anyang Halla ||Asia League ||24 ||0 ||2 ||2 ||20 ||1 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2008-2009 ||Anyang Halla ||Asia League ||24 ||0 ||2 ||2 ||8 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2009-2010 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 ||1 ||8 ||9 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Anyang Halla ||Asia League ||17 ||0 ||1 ||1 ||4 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2011-2012 ||Anyang Halla ||Asia League ||35 || 0  || 8 || 8 || 10 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 	
|-
|2012-2013 ||Anyang Halla ||Asia League ||35 ||3 ||5 ||8 ||18 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en mars 1984
Naissance à Séoul
Joueur international sud-coréen de hockey sur glace
Joueur du Anyang Halla
Défenseur de hockey sur glace